SLC15A3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 581 амінокислот, а молекулярна маса — 63 560.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, симпортний транспорт. 
Локалізований у мембрані, лізосомі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки